

Personnalités 
 Jean-Jacques Fiolet (né en 1952), ancien dirigeant de club de football français.
 Mariëlle Fiolet (née en 1943), actrice néerlandaise.

Sport 
Fiolet - un sport traditionnel de la Vallée d'Aoste.